Accident aeri del Montseny de 1959
 Accident aeri del Montseny de 1970